2 miejscowości w Polsce: 
 Zawady Dworskie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Gołymin-Ośrodek 
 Zawady Dworskie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura